Le Rock 'n' roll (rock and roll) est un genre musical.

Œuvres musicales 

 Rock 'n' Roll ou Rock and Roll est également le titre de plusieurs chansons et albums musicaux :

Album 
 Rock 'n' Roll, album d'Eddy Mitchell sorti en 1971 ;
 Rock 'n' Roll, album de John Lennon sorti en 1975 ;
 Rock 'n' Roll, album de Trust sorti en 1984 ;
 Rock 'n' Roll, album de Motörhead sorti en 1987 ;

Chanson 

 Rock and Roll, chanson de The Boswell Sisters sortie en 1934 ;
 Rock and Roll, chanson de Wild Bill Moore sortie en 1949 ;
 Rock and Roll, chanson du Velvet Underground sur l'album Loaded sorti en 1970 ;
 Rock and Roll, chanson de Led Zeppelin sortie en 1971, extraite de l'album Led Zeppelin IV ;
 , chanson de Gary Glitter en deux parties sortie en 1972, extraite de l'album Glitter ;

 Rock'n Roll, chanson de Daft Punk, sur l'album Homework sorti en 1997 ;
 Rock N Roll, chanson d'Avril Lavigne sortie en 2013, extraite de l'album Avril Lavigne.

Cinéma 
 Rock and Roll (Rock Around the Clock), film musical américain sorti en 1956 ;
 Rock'n Roll, une comédie de Guillaume Canet sortie en 2017.

Divers 
 (17058) Rocknroll est un astéroïde.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre